Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1956. godinu je drugi put zaredom osvojio Mornar iz Splita.

Savezna liga

Republička prvenstva

Hrvatska 
Prvenstvo je održano u Veloj Luci od 24.VIII. do 28.VIII. Za prvenstvo se prijavilo 8 klubova koji su bili podijeljeni u dvije grupe. U prvoj grupi su igrali: Hvar, Galeb (Preko), Jedinstvo (Zadar), Delfin (Rovinj). U drugoj: Mladost (Bjelovar), Omladinac (Osijek), Velaluka, Galeb (Makarska)

Rezultati po grupama
 I. grupa: Galeb M.-Mladost 3:2          Vela Luka-Omladinac 4:2              
          Vela Luka-Galeb M. 11:0        Omladinac-Mladost 12:3                  
          Omladinac-Galeb M. 4:2         Vela Luka-Mladost 9:2  

 II.grupa: Galeb P.-Delfin 7:3           Jedinstvo-Hvar 5:4        
           Hvar-Delfin 3:2               Jedinstvo-Galeb P. 11:1    
           Hvar-Galeb P. 8:1             Jedinstvo-Delfin 9:2                  

Završnica prvenstva

Grupa za prvaka rezultati:
     Vela Luka-Jedinstvo 3:1        Hvar-Omladinac 9:4                 
     Omladinac-Jedinstvo 5:3        Vela Luka-Hvar 4:3
Grupa za 5. – 8. mjesta rezultati:
     Galeb M.-Delfin 4:1              Mladost-Galeb P. 7:6
     Galeb M.-Galeb P. 6:3            Delfin-Mladost 5:4

Vela Luka i Hvar stekli su pravo sudjelovanja na kvalifikacijskom turniru za ulazak u II. ligu koji se održao u Trebinju (3. – 6. IX.).
Najbolji strijelac turnira bio je Mate Maglov iz Vela Luke s 18 postignutih golova. Slijedili su Kravaica (Mladost-Bjelovar) s 13, Vitlov (Jedinstvo -Zadar), V.Novak i Salamunić (Hvar), Žuvela (Velaluka) i Fantom (Omladinac-Osijek) s po 10 golova.  Prvenstvo je vodilo 5 sudaca:  Čerezin i Lozica iz Korčule, Petrić iz Splita, Skarpa iz Osijeka i Bajica iz Zadra.

Izvori 

 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Franko Mirošević, Nevenko Šeparović: Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003, Vela Luka, 2007.

1956.